Тангштет може бити:

 Тангштет (Штормарн), општина у округу Штормарн, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Тангштет (Округ Пинеберг), општина у округу Пинеберг, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.